Хокеј је врста спорта.

Хокеј се такође може односити на:

 Hockey (албум), албум Џона Зорна
 Hockey (музичка група), америчка новоталасна група